Příjmení Pohl ([pól], Pohlová) nosí více osobností:

Seznam 
 Adolf Pohl (1875–1933) – československý politik a poslanec německé sociální demokracie
 Filip Pohl (?–1707), františkán působivší v českých zemích, teolog, hudebník a hudební skladatel
 Frederik Pohl (1919–2013) – americký spisovatel
 Hugo von Pohl (1855–1916) – německý námořník a admirál
 Jan Pohl (1921–2002) – český katolický kněz a politický vězeň
 Jan Václav Pohl,  (1720–1790) – český barokní gramatik a jazykovědec
 Josef Pohl (1911–1950) – československý voják zahraniční armády, popravený komunisty
 Josef Pohl (skibobista) – český skibobista, mistr světa
 Klaus Pohl (* 1941) – východoněmecký zápasník
 Martin Pohl (* 1986, Rumburk) – český hudebník
 Oswald Pohl (1892–1951) – německý důstojník, příslušník SS, válečný zločinec
 Otakar Pohl (1914–1986) – český ekonom
 Richard Pohl – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Sabine Bergmannová-Pohlová (* 1946) – německá politička (CDU)
 Václav Pohl – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Věra Pohlová – údajná autorka výroku Já bych všechny ty internety a počítače zakázala
 Viktorin Pohl – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Wilhelm Pohl (1854–1908) – moravskoněmecký průmyslník a politik z Mohelnice, zemský poslanec
 Zdeněk Pohl (1906–1986) – český motocyklový a automobilový závodník

Související články 
 Pool
 Pohle, Pohler (Pöhler)
 Pohla, Pöhla
 Poel, Puhl, Pfuhl
 Pol, Poll
 Pöhl (Böhl, Bühl, Bühel

Germánská příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení
Slovanská příjmení